El Duque Pablo Federico de Mecklemburgo (; 19 de septiembre de 1852 - 17 de mayo de 1923) fue un miembro de la Casa de Mecklemburgo-Schwerin y general de la caballería de Mecklemburgo.

Biografía 
El Duque Pablo Federico nació en el Palacio de Ludwigslust como el segundo hijo mayor del Duque Federico Francisco II de Mecklemburgo y su primera esposa, la Princesa Augusta de Reuss-Köstritz, la hija del Príncipe Enrique LXIII de Reuss-Köstritz.

El Duque Pablo Federico contrajo matrimonio en Schwerin el 5 de mayo de 1881 con su prima, la princesa austriaca María de Windisch-Graetz, la hija del Príncipe Hugo de Windisch-Graetz y su esposa, la Duquesa Luisa de Mecklemburgo-Schwerin. La pareja, que tenía cinco hijos que fueron educados en la fe católica, la religión de la Princesa María, vivió una vida tranquila en Venecia. Mientras estuvo en Venecia la familia hizo amistad con el Cardenal Sarto (más tarde Papa Pío X) quien a menudo visitó la familia y actuó como consejero espiritual para ellos.

El 21 de abril de 1884 el Duque Pablo Federico renunció a sus derechos sucesorios, y los de sus hijos, a Mecklemburgo-Schwerin en favor de sus hermanos menores y sus hijos, de tal modo que tomarían precedencia sobre él y sus hijos. En 1887, el Duque Pablo Federico, educado en la fe luterana, decidió la conversión al catolicismo, la religión de su esposa e hijos.

En 1906, después de molestar a su sobrino Federico Francisco IV, Gran Duque de Mecklemburgo, con la suma de dinero que estaba vilipendiando, él y su esposa fueron ordenados a someterse al regulador de la casa real.

El Duque Pablo Federico murió en Ludwigslust, donde él y su esposa fueron enterrados en la Louisenkapelle.

Descendencia 
 SA Duque Pablo Federico de Mecklemburgo (1882-1904)
 SA Duquesa María Luisa de Mecklemburgo (1883-1883)
 SA Duquesa María Antonieta de Mecklemburgo (1884-1944)
 HH Duque Enrique Borwin de Mecklemburgo (1885-1942), desposó a:
 1. Elizabeth Tibbits Pratt (1860-1928), casados en Dover, el 15 de junio de 1911; matrimonio anulado en abril de 1913;
 2. Natalie Oelrichs (1880-1931), hermana de Blanche Oelrichs, casados en 1915, divorciados en 1921;
 3. Carola von Chamisso (1882-1974), casados en 1921.
 HH Duque José de Mecklemburgo (1889-1889)

Títulos, estilos y honores

Título & estilo 
 19 de septiembre de 1852 - 17 de mayo de 1923: Su Alteza Duque Pablo Federico de Mecklemburgo

Honores

Honores alemanes 
 : Caballero de la Orden de San Huberto
 : Caballero de la Orden del Águila Negra 
 : Caballero de la Orden de la Corona de Ruda

Honores extranjeros 
 : Caballero de la Orden del Elefante (3 de agosto de 1904)
 : Caballero de la Orden de San Andrés

Ancestros

Referencias 

Duques de Mecklemburgo-Schwerin
Duques no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de San Huberto
Galardonados con la Orden de la Corona wéndica (grado desconocido)
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)